Каролис Хведукас (; родился 21 апреля 1991 года, Мариямполе, ЛитССР) — литовский футболист, полузащитник.

Биография 
Родился 21 апреля 1991 года в Мариямполе, Литва.

Карьера 
В 2009 году завоевал Кубок Литвы по футболу в составе клуба Судува.

В 2016 году переехал в Хорватию, играл за клуб Сплит из одноимённого города, играющего в высшей лиге Хорватии. Всего за хорватский клуб провёл 13 матчей, забил один гол.

В 2018 переехал в Ирландию. Обладатель Кубка Ирландии 2018 года в составе ирландского клуба Дандолк.

Выступал за юниорскую и молодёжную сборные Литвы. В национальной сборной Литвы дебютировал в 14 ноября 2012 года в товарищеском матче против сборной Армении. Всего в 2012-2019 годах сыграл 20 матчей за главную сборную.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Хойничанка»
Игроки ФК «Дандолк»
Игроки ФК «Уотерфорд»
Игроки ФК КПВ